Everson steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Everson (Montana), im Fergus County – nicht mehr existent
 Everson (Pennsylvania), im Fayette County
 Everson (Washington), im Whatcom County
 Everson (West Virginia), im Marion County

Personen:
 Cory Everson (* 1958), US-amerikanische Bodybuilderin und Schauspielerin
 Michael Everson (* 1963), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler, Schriftsetzer, Schriftentwerfer und Typograf und einer der Mitverfasser des Unicode-Standards
 William K. Everson (1929–1996), US-amerikanischer Filmhistoriker und Archivar

Sonstiges:
 Everson Creek, Fließgewässer im Lemhi County, Idaho
 Everson Lake, See im Lemhi County, Idaho
 Everson Ridge, Gebirgskamm auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis